Mimallonidae är en familj av fjärilar. Mimallonidae ingår i överfamiljen Mimallonoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mimallonidae 227 arter. 

Mimallonidae är enda familjen i överfamiljen Mimallonoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mimallonidae